Název Lobzy má více částí obcí:
 Lobzy (Březová) – část města Březová v okrese Sokolov
 Lobzy (Ošelín) – část obce Ošelín v okrese Tachov
 Lobzy (Plzeň) – část druhého a čtvrtého městského obvodu Plzně